Herbstsalon heißen verschiedene Kunstausstellungen:

 Erster Deutscher Herbstsalon
 Die Ausstellungsreihe Herbstsalon der Künstlervereinigung Freie Münchner und Deutsche Künstlerschaft
 Pariser Herbstsalon (Société du Salon d’Automne)